czop –  odcinek osi lub wału stykający się z innymi częściami mechanizmu (na czopach osadzane są łożyska, sprzęgła i inne elementy)
 czop – rodzaj połączenia ciesielskiego
 czop – ściętostożkowa zatyczka wciskana w otwór
 Czop – miasto na Ukrainie
 czop – gatunek ryby:
 czop czarny albo czop wielopromienny
 czop francuski
 czop żółty albo czop małopromienny